Goethebrücke steht für

 Goethebrücke (Apolda)
 Goethebrücke (Hannover)
 Goethebrücke (Pforzheim)

Siehe auch:
 Goetheallee
 Goetheplatz
 Goethestraße
 Goetheweg